Faza je lahko:
 faza (fizika)
 faza snovi
 faza valovanja
 faza (astronomija)